Una vacuna contra el COVID-19 
 Un nom i un cognom, com una variació en castellà del nom àrab comú Abdullah .

Cognom 
 Alberto Abdala (1920–1986) polític, pintor i vicepresident uruguaià o Uruguai
 Carlos Abdala (1930-1976), polític i diplomàtic uruguaià
 Edgardo Abdala (nascut el 1978), futbolista palestí d'origen xilè
 Edílson Abdala Júnior (nascut el 1987), futbolista brasiler
 Nadia Abdalá (1988), tennista mexicana
 Pablo D. Abdala (nascut el 1966), polític i advocat uruguaià
 Pablo Andrés Abdala Kovasevic (nascut el 1972), futbolista palestí d'origen argentí
 Washington Abdala (nascut el 1959), advocat, polític i humorista uruguaià
 Yaquelin Abdala (nascuda el 1968), artista cubana de tècniques mixtes

Nom 
 Abdalá Bucaram (nascut el 1952), polític i advocat equatoriana
 Abdalá Bucaram, Jr., futbolista equatorià
 Abdala Faye (nascut el 1971), artista senegalès